Unsere Heimat steht für:

 Unsere Heimat (Lied), Lied der DDR-Pionierorganisation
 Unsere Heimat (Marienberg), ehemalige Zeitschrift in der DDR
 Unsere Heimat (Stendal), ehemalige Zeitschrift in der DDR
 Unsere Heimat (Landstuhl), Zeitschrift für Landeskunde 
 Unsere Heimat (Niederösterreich), Zeitschrift für Landeskunde 
 Unsere Heimat (Saarlouis), Zeitschrift für Landeskunde